Rosaster är ett släkte av sjöstjärnor. Rosaster ingår i familjen ledsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsjöstjärnor
Rosaster